2 jeziora w Polsce:
 Jezioro Sicieńskie w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim w gminie Zbójno
 Jezioro Sicieńskie w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. wąbrzeskim w mieście Wąbrzeźno

Przypisy